RK Split je rukometni klub iz grada Splita.

Klupski uspjesi 

Najveće uspjehe su postizali u drugoj polovici devedesetih godina prošlog stoljeća, pod vodstvom trenera Vatromira Srhoja, kada su bili doprvaci države i polufinalisti Kupa EHF (1997./98.).

Sezone 2010./11. Splitovi rukometaši su došli do poluzavršnice hrvatskog kupa, izbacivši prethodno favorita Nexea iz Našica. U poluzavršnici su izgubili od Poreča 33:34 (18:18), iako su u 49. minuti vodili 31:24.

Hrvatsko prvenstvo
doprvak: 1996./97., 1997./98.

Prvenstvo SR Hrvatske
 prvak: 1963., 1971., 1988.

Kup EHF
polufinale: 1997./98.

Bivši nazivi kluba 
 Uniondalmacija
 Split Sting
 KRM
 Brodomerkur
 Koteks
 EMC

Dvorana 

RK Split igra u maloj dvorani SC Gripe. Posjeduju i igralište u Vukovarskoj ulici, znano kao "Nadino" igralište.

Poznati igrači 

Klub je iznjedrio nekoliko vrhunskih igrača kao što su Petar Metličić, Ivano Balić, Drago Vuković i Ljubo Vukić, Jakov Gojun,  Dalibor Anušić, Ante Vukas, Stipe Mandalinić, Šime Ivić, Ivan Slišković, Nikola Blažičko, Dragan Jerković, Željko Gulin, Goran Bogunović, Jakov Vranković, Mario Cvitković i Josip Božić-Pavletić. Za Split je od 1997. do 1999. branio hrvatski reprezentativni vratar Tonči Peribonio, kad je bio kapetan momčadi.

Hrvatski reprezentativac Zoran Mikulić bio je trener Splitovih rukometaša od 2008. godine pa dok ga nisu zamijenili Željko Babić, Siniša Markota i Mario Bjeliš koji trenutno vrlo uspješno vodi klub na putu ka Premier ligi i završnici kupa u 2018. godini.

Pregled po sezonama

U Jugoslaviji 

 Jugoslavenko rukometno prvenstvo (kategorija)

U Hrvatskoj 

 Sezone prvog ranga hrvatskog prvenstva | 
Sezone nižih rangova hrvatskog prvenstva

Međunarodna natjecanja 
Utakmice Splita (Brodomerkura, Koteksa) u međunarodnim natjecanjime. Utakmice su označene:
 podebljano - za utakmice kući
 normalne debljine - za utakmice u gostima
 kurzivom - za utakmice na neutralnom terenu

Kup EHF

Challenge Cup

Ostali uzrasti 
Osim seniora, klub ima i kadete, mlađe kadete i dječake. Kadete trenutno trenira Ante Plazibat, a mlađe kadete i dječake Hrvoje Petrić.

Vanjske poveznice 
 http://www.rk-split.hr

Izvori 
 Gordan Stojanac: Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split, Split, 2008.

Split